Покро́вка — посёлок в Первомайском районе Алтайского края России. Входит в состав Баюновоключевского сельсовета.

История 
В «Ойкономическом словаре Алтая» Л. М. Дмитриевой указана дата основания посёлка — 1886 год, название жители посёлка связывают с религиозным праздником Покров день.

Несмотря на сведения, опубликованные исследователем, такой посёлок не значится в списках сибирских округов. В Списке населённых мест Томской губернии за 1893 год в Белоярской и Косихинской волостях населённого пункта с таким названием нет.

В Списке населённых мест Сибирского края за 1926 год значится хутор Покровка, дата основания — 1923 год, в поселении 187 дворов.

По Списку населённых пунктов Алтайского края краеведа Ю. Булыгина, раннее документально зафиксированное упоминание о существовании посёлка Покровский (Покровка) Первомайского района — 1924 год. Путаница могла произойти вследствие того, что в Алтайском крае было более десятка сёл с наименованием Покровка.

География 
Посёлок находится у реки Лосиха.

 Климат

Климат континентальный. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 160 −170 дней, абсолютный минимум температуры воздуха достигает −50 °C. Средняя температура января −19,9 °C, июля — +19 °C. Безморозный период длится 110—115 дней, абсолютный максимум температуры воздуха достигает +33-35 °C. Годовое количество атмосферных осадков — 360—400 мм.

 Расстояние до

 районного центра Новоалтайск: 14 км.
 краевого центра Барнаул: 25 км.

 Уличная сеть

В посёлке 8 улиц: Березовая, Лесная, Набережная, Новая, Садовая, Сибирская, Солнечная, Центральная и квартал МТС.

 Ближайшие населённые пункты

Баюновские Ключи 4 км, Санниково 10 км, Солнечное 10 км, Правда 10 км, Берёзовка 11 км, Фирсово 11 км, Бажево 12 км, Жилино 13 км, Лесной 14 км.

 Транспорт
Село соединяет с районным и областным центром федеральная автомагистраль Р-256 Чуйский тракт (Новосибирск—Бийск—Монголия). Ближайшая железнодорожная станция Алтайская находится в городе Новоалтайск.

Население

Инфраструктура 
 ООО «ВВП» — разведение крупного рогатого скота.
 ООО «Правовой подход» — деятельность в области права.
 ООО «Мариоль» — строительство зданий и сооружений, отделочные работы, розничная торговля.
 «Стройком» — производственно-коммерческая фирма.
 "АКОБФ «Благо» —предоставление социальных услуг.
 СНТ «Покровское», СНТ «КАМАЗ», СНТ «Строитель» — садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое товарищество.
 Почтовое отделение, обслуживающее п. Покровка, находится в селе Баюновские Ключи
 В посёлке есть цифровое телевидение, сотовая связь и Интернет.

Примечания 

Населённые пункты Первомайского района (Алтайский край)